В списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО у Тунісі налічується 8 найменувань (станом на 2016 рік).
 7 об'єктів культурного типу.
 1 об'єкт природного типу.

Див. також 
 Світова спадщина
 ЮНЕСКО

Посилання 
 Список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО у Тунісі  
 Каталог посилань по Світовій спадщині у Тунісі  

Т
Списки:Туніс